Amerikai Egyesült Államok
Abrams (Wisconsin)
Abrams (közösség, Wisconsin)
egyéb
M1 Abrams, amerikai harckocsi